Damernas omnium vid olympiska sommarspelen 2012 avgjordes mellan 6 och 7 augusti 2012 i London, Storbritannien.

Medaljörer

Schema

Slutresultat

Grenresultat

Flygande varv

Poänglopp

Elimineringslop

Individuell förföljelse

Scratch

Tempolopp/tidskval

Externa länkar 
Damernas omnium på London-OS hemsida

Cykling vid olympiska sommarspelen 2012